SMB2 steht für:

 Server Message Block Version 2, ein Computernetzwerkprotokoll 
 Super Mario Bros. 2, ein Videospiel
 Super Monkey Ball 2, ein Computer-Geschicklichkeitsspiel

SMB2